Секст Юлий Цезар (; * преди 130 пр.н.е.; † 90 или 89 пр.н.е., Аскулум) e политик на късната Римска република и вероятно чичо на диктатора Гай Юлий Цезар.

Произход и кариера 
Принадлежи към древния патрициански род на Юлиите. Фамилията Юлии Цезари произлиза от Юл, син на Еней, и така от богинята Венера. Тя се издига политически по времето на опитите за реформи на Гракхите и издигането на Гай Марий.

Секст е син на Гай Юлий Цезар II и Марция, сестра на Квинт Марций Рекс (консул 118 пр.н.е.). Брат е на Гай Юлий Цезар Старши III (претор 92 пр.н.е.), женен за Аврелия Кота и баща на Юлий Цезар, диктаторът. Той е брат и на Юлия Цезарис (съпруга на Марий). Сект е племенник на Луций Юлий Цезар (консул 90 пр.н.е.) и Гай Юлий Цезар Страбон Вописк (политик, поет на трагедии и оратор).

Той минава службите на cursus honorum и през 94 пр.н.е. става претор и след това управител на провинция. През 91 пр.н.е. се връща отново в Рим и е избран за консул. Секст е първият от много десетилетия консул от рода на Юлиите. Негов колега е Луций Марций Филип. Той се бие през Съюзническата война против бунтуващите се съюзници на Рим. През 90 пр.н.е. е военачалник с консула Публий Рутилий Луп. Неговите легати са Луций Корнелий Сула, Гай Юлий Цезар Старши. Според Апиан има победа над 20 000 войска, в която убива 8 000 врагове. Цезар побеждава самнитите и умира при обсадата на град Аскулум.

Той е баща или дядо на Секст Юлий Цезар IV (квестор 48 пр.н.е.), който става много добър приятел на Юлий Цезар.

Източници

Външни препратки 
 Йона Лендеринг, Секст Юлий Цезар при livius.org
 Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythologyv. 1, page 539 

Римски републикански консули
Юлии